Ла Руина има више значења:

 Ла Руина (Саламанка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Руина, Маравиљас (Гарсија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Руина (Кукурпе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику